Angster József (1834–1918) orgonakészítő
 Angster József (1917–2012) orgonakészítő